Бескепе — название населённых пунктов в Казахстане:
 Бескепе (быв. Артёмовка) — село в Иртышском районе Павлодарской области, ликвидировано в 2015 году.
 Бескепе — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.